Herrick kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Herrick (Illinois)
Herrick (South Dakota)